Франкфурт:
 Франкфурт — Франкфурт-на-Майне — крупный город в Германии, в земле Гессен.
 Франкфурт — Франкфурт-на-Одере — город в Германии, в земле Бранденбург.
 «Франкфурт» — футбольный клуб во Франкфурте-на-Майне.
 «Франкфурт» — бывшее название женского футбольный клуба «Айнтрахт» во Франкфурте-на-Майне.
 «Франкфурт» — футбольный клуб во Франкфурте-на-Одере.
 Франкфурт — Великое герцогство Франкфурт — немецкое вассальное государство, созданное Наполеоном во Франкфурте-на-Майне.
 Франкфурт — Вольный город Франкфурт — город-государство, образованный на месте Вел. герц. Франкфурт из его столицы — Франкфурта-на-Майне.
 Франкфурт — административный округ прусской провинции Бранденбург.
 Франкфурт — округ ГДР с административным центром во Франкфурте-на-Одере.

Фамилия 
 Франкфурт, Александр Израилевич (1904—1977) — советский терапевт, учёный-медик в области военно-полевой терапии.
 Франкфурт, Гарри Гордон (Harry Frankfurt, род. 1929) — американский философ.
 Франкфурт, Моисей Израилевич (1908—1977) — советский нефролог, учёный-медик, брат А. И. Франкфурта.
 Франкфурт, Самуил Григорьевич (1904—1976) — советский организатор производства, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы (1944).
 Франкфурт, Сергей Миронович (1888—1937) — советский государственный деятель.
 Франкфурт, Соломон Львович (Шлиома Меерович; 1866—1954) — русский химик, физиолог растений, агробиолог.
 Франкфурт, Ушер Йойнович (1908—1982) — советский физик и историк науки.
 Франкфурт, Христина Павловна, более известная как Христина Кроткова (1904-1965) — русская поэтесса первой волны эмиграции, участник поэтической группы пражский «Скит».

См. также 
 Франкфурт-на-Майне — крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне.
 «SMS Frankfurt» — лёгкий крейсер Кайзеровских ВМС.
 «Франкфурт Вселенная» — немецкий клуб по американскому футболу во Франкфурте-на-Майне.
 Франкфуртское национальное собрание — первый общегерманский парламент, образованный во Франкфурте-на-Майне.
 Франкфуртская школа — критическая теория современного (индустриального) общества, разновидность неомарксизма.
 Франкфуртский автосалон — крупнейший автосалон Германии во Франкфурте-на-Майне.